Poprad (stad) - een stad in Slowakije
Okres Poprad - een district in Slowakije
Poprad (rivier) - een rivier in Slowakije en Polen